Duitse naam voor het Luxemburgse plaatsje Tétange
Duitse naam voor de Lotharingse gemeente Teting-sur-Nied

Zie ook
Teteringen